Ez a szócikk Szamoa legnépesebb településeit sorolja fel. Az ország csak két, hivatalosan is város státuszú településsel rendelkezik, ezek az Upolu északi partján fekvő főváros, Apia valamint a Savai'i szigetén található kompkikötő, Salelologa.

Szamoa
Települések listái országok szerint